Les appellations « Arcachon-La Teste-de-Buch » ou « La Teste-de-Buch-Arcachon » peuvent faire référence à :
 l'aérodrome d'Arcachon - La Teste-de-Buch ;
 l'aire d'attraction d'Arcachon - La Teste-de-Buch ;
 l'aire urbaine de La Teste-de-Buch-Arcachon ;
 l'unité urbaine de La Teste-de-Buch-Arcachon.